Banha

Pessoas
António Banha
Bento Banha Cardoso
Paulo Manuel Banha Torres
Paulo Manuel Caeiro Banha

Localidades
Banha (Egito)
Ou ainda:
A Baña

Desambiguação